Federació Catalana de Golf, màxima institució reguladora del golf a Catalunya
 Federació Catalana de Gimnàstica, màxima institució reguladora de la gimnàstica a Catalunya
 Football club de Grenoble, club de rugbi a 15 de la ciutat de Grenoble (França)
 FC Groningen, club de futbol de la ciutat de Groningen (Països Baixos)
 Fundació Calouste Gulbenkian, fundació privada per al foment de l'art, amb seu a Lisboa (Portugal)
 Fujisankei Communications Group, grup empresarial japonès de mitjans de comunicació propietari, entre d'altres, de Fuji Television